Софіївська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Софіївська волость — Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії;
 Софіївська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії;